Бестужев-Рюмин — русская фамилия.
Известные носители:

 Бестужев-Рюмин, Алексей Петрович (1693—1766) — государственный деятель, государственный канцлер, генерал-фельдмаршал. Брат М. П. Бестужева-Рюмина.
 Бестужев-Рюмин, Андрей Алексеевич (1726 или 1728—1768) — генерал-поручик, действительный тайный советник из рода Бестужевых.
 Бестужев-Рюмин, Василий Николаевич (1835—1910) — начальник Императорского Тульского оружейного завода, генерал от артиллерии.
 Бестужев-Рюмин, Константин Николаевич (1829—1897) — русский историк.
 
 Бестужев-Рюмин, Пётр Михайлович (1664—1743) — дипломат, гофмейстер Анны Иоанновны, отец Алексея и Михаила Бестужевых-Рюминых.
 Бестужев-Рюмин, Анатолий Иванович (1873—1917) — русский контр-адмирал.

Бестужева-Рюмина